Кавка́з — многозначный термин.

В физ. географии 
 Кавказские горы — горная система между Чёрным и Каспийским морями.
 Малый Кавказ — горная система.
 Большой Кавказ — горная система.
 Западный Кавказ — часть горной системы Большого Кавказа.

В политической и экономической географии 
 Кавказ — регион на границе Европы и Азии.
 Закавказье — регион Кавказа, Южный Кавказ.
 Северный Кавказ — регион Кавказа.
 Предкавказье — регион Кавказа (физ. география).

Носители имени 
 Кавказ Султанмагомедов — Чемпион мира по панкратиону, тренер, президент Международного клуба боевых искусств ДЮСК «Сатурн-Профи».

Населённые пункты 
Белоруссия
 Кавказ — деревня в Кормянском районе Гомельской области.
 
Россия
 Кавказ — исчезнувший поселок в Змеиногорском районе Алтайского края.
 Кавказ — село в Михайловском районе Амурской области.
 Кавказ — деревня в Чекмагушевском районе Башкортостана.
Кавказ — деревня в Мосальском районе Калужской области, упразднена в 1987 г.
 Кавказ — посёлок в Краснозоренском районе Орловской области.
 
Украина
 Кавказ — село в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области.
 Кавказ — село в Березнеговатском районе Николаевской области.

В транспорте 
 Порт «Кавказ» — порт на берегу Керченского пролива в Краснодарском крае России.
 ОАО «Порт-Кавказ» — компания, работающая в сфере морского транспорта.
 Железнодорожная станция «Кавказ» — железнодорожная станция в Краснодарском крае, обслуживает порт «Кавказ» и Керченскую паромную переправу.
 «Кавказ» — федеральная трасса M29 в России.
 «Кавказ» — фирменный пассажирский поезд ОАО «РЖД» маршрута Москва—Кисловодск.
 «Кавказ» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи, участник Персидского похода 1722—1723 годов.
 «Кавказ» — парусный фрегат Каспийской флотилии Российской империи.

Территориальные единицы и географические объекты 
 Кавказ — горный хребет в северо-восточной части видимой с Земли стороны Луны.
 Черноморское побережье Кавказа.
 Рейхскомиссариат Кавказ — несозданная территориальная единица гитлеровской Германии. 
 Кавказ — исторически сложившаяся местность (район) Чернигова, расположена на территории Деснянского административного района.

Имена собственные 
 Кавказ — газета, издававшаяся с 1846 по 1918 год.
 «Кавказ» — государственная национальная радиостанция.
 «Кавказ» — диверсионно-террористический центр Хаттаба, существовавший в Сержень-Юрте (Шалинский район Чечни) в 1996—1999.
 Система связи «Кавказ».
 Операция «Кавказ» — секретная операция Вооружённых сил СССР по переброске группы войск в Египет (1970).
 Операция «Кавказ-2» — секретная операция Вооружённых сил СССР по переброске группы войск в Сирию (1983).

Произведения культуры и искусства 
 «Кавказ» — российско-азербайджанский фильм-драма 2007 года.
 «Кавказ» — рассказ Ивана Бунина.
 «Кавказ» — поэма Тараса Шевченко.
 «Кавказ» — стихотворение А. С. Пушкина.
 «Кавказ» — стихотворение М. Ю. Лермонтова.

Другие значения 

 Кавказ — первая русская газета на Кавказе, издавалась в Тифлисе; возникла в 1846 году.
 Кавказские языки — условное название языков Кавказа.
 Народы Кавказа — различные этнические группы, проживающие на территории Кавказа.
 Языки Кавказа — совокупность всех языков, распространённых на территории Кавказа.
 «Кавказ» — криптозащищенная система связи высших государственных и военных структур СССР (народное название «Ядерный чемоданчик»). Разрабатывается с начала 1970-х.
 Тракт-Кавказ
Новый Кавказ

См.также 
 Кавкас